Hosea steht für:

 Hosea, biblischer Prophet und Buch
 Hosea (Vorname)
 Hosea (Shiselweni), Verwaltungseinheit in Afrika
 Hosea Kutako International Airport, Flughafen in Windhoek, Namibia